Гет:

 Гет — религиозная бракоразводная процедура в иудаизме.
 Гет, Дик ван (1932—2012) — нидерландский шахматист.